Tătaru ist der Name folgender Ortschaften:

 Tătaru (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Tătaru (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Tătaru (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Tătaru (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Tătaru (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Tătaru ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Tătaru (* 1967), rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Gheorghe Tătaru (1948–2004), rumänischer Fußballspieler
 Hilde Tătaru, siehe Hilde Lauer (* 1943), rumänische Kanutin
 Livia Ana Tătaru (1927–2018), rumänische Sprachwissenschaftlerin
 Nicolae Tătaru (1931–2001), rumänischer Fußballspieler und -trainer